La Romería de Alarcos, fiesta local que tiene lugar el domingo de Pentecostés y lunes siguiente, en la Ermita del mismo nombre, a 8 km de Ciudad Real en dirección a Piedrabuena.

La imagen de la Virgen Santa María de Alarcos se encuentra durante todo el año en la ermita de Alarcos, siendo llevada cuatro días antes del Domingo de Pentecostés a la Parroquia de San Pedro. Durante su estancia en la Iglesia de san Pedro se celebran diferentes actos religiosos en honor de la Virgen Santa María de Alarcos, como rosarios y solemne Triduo organizado por la Hermandad de la Virgen de Alarcos. 

El día anterior a la romería se celebra en la Plaza Mayor, un Festival Folclórico Regional Virgen de Alarcos, organizado por la Asociación de Coros y Danzas Ntra. Sra. del Prado. El Domingo de Pentecostés se celebra la Romería trasladando a la Virgen desde la Parroquia de San Pedro Apóstol hasta la Ermita de Santa María de Alarcos: desde la Parroquia de San Pedro hasta la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva, los costaleros del paso de Jesús Caído y la Peña El Cangilón; desde la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva hasta las Barracas, la reata de mulas de la Hermandad de las Viñas de Tomelloso. Es costumbre que ya en las Barracas los mozos de Valverde cojan a la Virgen y la suban corriendo hasta la ermita.

Una vez en la ermita se celebra la tradicional ofrenda de flores, contando con la participación de Coros y danzas María José Melero y de la Asociación Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado. Como Actividades se celebra el tradicional Torneo Medieval, concurso de Limoná, organizado por la Federación de Peñas de Ciudad Real, Verbena Popular y el chocolate ofrecido por la Federación de Peñas de Ciudad Real.

Al día siguiente, Lunes de Pentecostés, se celebra el Rosario de la Aurora, la Solemne Función Religiosa en honor a la Virgen de Santa María de Alarcos y Procesión alrededor de la Ermita de la Virgen de Santa María de Alarcos, acompañada por la Excma. Corporación Municipal, Autoridades Civiles y Militares, Clero, Hermano Mayor, Ilustre Hermandad y Banda de Música de la Agrupación Musical de Ciudad Real.

Romerías en España